Константи́н Ры́ков:
 Рыков, Константин Игоревич (род. 1979) — российский политик, председатель партии РПСС, продюсер, основатель ряда сетевых СМИ, издатель, депутат Госдумы V созыва (2007—2011).
 Рыков, Константин Константинович (1908—1991) — лётчик-испытатель 1-го класса, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной Войны, полковник.